Indra Zuno (Guadalajara, 1970) é uma atriz mexicana.

Biografia
Indra nasceu em Guadalajara no México em 1970.
Em 1992,ela se formou na escola atuação exclusiva da Televisa na Cidade do México.É uma federal Certified e Certefied Califórnia Tribunal Intérprete e membro da Associação Americana de Tradutores.

Seus trabalhos mais notáveis na televisão foi em Coração Selvagem interpretando Meche e em Marimar interpretando Inocência. Seu papel mais atual na televisão foi Nurse em The Virgin of Suaréz em 2006.

Carreira

Telenovelas
2006-The Virgin of Suaréz....Nurse Padilha
2003-Te amaré en silencio....Verónica
2002-The Violent Kind....Celina
1998-Camila (telenovela)....Elisa
1997-Mi querida Isabel....Letícia
1996-Mujer,casos de la vida real
1995-Pobre niña rica....Ângela
1994-Marimar....Inocência del Castilho
1993-Coração Selvagem....Meche
1993-Sueño de amor

Ligações externas
 

Naturais de Guadalajara (México)
Atores do México